Климат Астаны — резко континентальный с засушливым летом и холодной, снежной зимой. Среднегодовая температура — 3,5 °C. Среднегодовое количество осадков — 318 мм. Астана — вторая самая холодная столица в мире (после Улан-Батора).

Общая характеристика 

Астана расположена на берегу реки Ишим. Из-за удалённого расположения от океанов зима здесь холоднее, чем в городах, находящихся западнее на той же широте (Уральск, Воронеж, Лондон). Лето здесь тёплое и засушливое, и, несмотря на это, большинство атмосферных осадков выпадает в тёплый период (апрель-октябрь). Летом возможны пыльные бури.

Наиболее тёплый месяц — июль, его средняя температура — 20,8 °C. Наиболее холодный месяц — январь с температурой -14,2 °C. Устойчивый снежный покров держится с конца октября по начало апреля.

Абсолютный максимум температуры: +41,6 °C (зарегистрирован 22 июля 1936 года). Абсолютный минимум температуры: −51,6 °C (зарегистрирован 5 января 1893 года).

Годовой максимум осадков — 780 мм (в 1892 году), годовой минимум — 113 мм (в 1951 году). Рекордный максимум осадков за сутки — 86 мм (отмечен в июле 1972 года).

Средняя скорость ветра — 3,4 м/с.

Относительная влажность воздуха — 67% (наибольшая в ноябре — 80%, наименьшая в июне — 53%).

Климат Астаны

Климат

Примечания

Ссылки 
http://www.pogodaiklimat.ru/climate/35188.htm 

Астана
Астана
Климат Казахстана